Se piangi se ridi/Più di te – singolo di Mina del 1965
Più di te – album di Ornella Vanoni del 2009
Più di te – singolo dei dARI del 2010
Più di te – singolo di Emma Muscat del 2021